Der Boß ist der deutsche Titel von:
 Der Boß (1970), französisch-italienischer Gangsterfilm mit Charles Vanel
 Der Boß (1985), französischer Kriminalfilm mit Jean-Paul Belmondo

Der Boss ist der Titel von:
 Der Boss (Pornofilm), deutscher Pornofilm von 2005
 Tatort: Der Boss, deutscher TV-Krimi

Siehe auch:
 The Boss
 Boss